Newsom steht für:

 Newsom (North Carolina), Ort im Davidson County

Newsom ist der Familienname folgender Personen:
 Bobo Newsom (1907–1962), US-amerikanischer Baseballspieler
 David D. Newsom (1918–2008), US-amerikanischer Diplomat
 Gavin Newsom (* 1967), US-amerikanischer Politiker
 Joanna Newsom (* 1982), US-amerikanische Singer-Songwriterin und Harfenspielerin

Siehe auch:
 Newsam
 Newsome
 Newson